Freschi est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Freschi (1979-), homme politique français ;
 Héctor Freschi (1911-?), footballeur argentin.